Ilkka Heikkinen (né le  à Rauma) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Formé au Lukko Rauma, il débute dans la SM-liiga en 2003. Après un passage au HIFK, il part en Amérique du Nord. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec le Wolf Pack de Hartford, club-école des Rangers de New York, qui l'appellent pour jouer sept matchs dans la Ligue nationale de hockey. En 2010, il signe au Sibir Novossibirsk dans la KHL.

Carrière internationale
Il représente la Finlande au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2003-2004 || Lukko Rauma || SM-liiga ||20 ||0 ||1 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Lukko Rauma || SM-liiga ||48 ||0 ||2 ||2 ||8 ||9 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2005-2006 || Lukko Rauma || SM-liiga ||55 ||5 ||10 ||15 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Lukko Rauma || SM-liiga ||55 ||7 ||17 ||24 ||71 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2007-2008 || HIFK || SM-liiga ||51 ||11 ||26 ||37 ||96 ||- ||- ||-||- ||-
|-
|2008-2009 || HIFK || SM-liiga ||54 ||8 ||26 ||34 ||22 ||2 ||0 ||1 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Wolf Pack de Hartford || LAH || 72|| 8|| 30|| 38|| 27|| || || || ||
|-
|2009-2010 || Rangers de New York || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||
|-
|2010-2011 || Sibir Novossibirsk || KHL || 49|| 7|| 15|| 22|| 19|| 4|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
|2011-2012 || Växjö Lakers HC ||Elitserien || 55|| 18|| 15|| 33|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || HC Lugano ||LNA || 44|| 14|| 13|| 27|| 32|| 7|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
|2013-2014 || HC Lugano || LNA || 41|| 7|| 17|| 24|| 34|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015 || Salavat Ioulaïev Oufa || KHL|| 57|| 9|| 8|| 17|| 16|| 5|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
|2015-2016 || Växjö Lakers HC || SHL ||49 ||7 ||17 ||24 ||14 ||13 ||1 ||3 ||4 ||29 
|-
|2016-2017 || TPS || Liiga ||58 ||10 ||14 ||24 ||12 ||6 ||2 ||0 ||2 ||4 
|-
|2017-2018 || TPS || Liiga ||54 ||17 ||16 ||33 ||54 ||11 ||0 ||5 ||5 ||4 
|-
|2018-2019 || TPS || Liiga ||55 ||11 ||29 ||40 ||98 ||5 ||1 ||3 ||4 ||29 
|-
|2019-2020 || Lukko Rauma || Liiga ||39 ||6 ||16 ||22 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-

| 7|| 0|| 0|| 0|| 0|| || || || ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1984
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du Lukko Rauma
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur du HC Lugano
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Salavat Ioulaïev Oufa
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du TPS (hockey sur glace)
Gagnant du trophée Juha-Rantasila